Een verkeersweg:
N211 (België)
N211a (België)
N211 (Frankrijk)
N211a (Frankrijk)
N211 (Nederland), zie Provinciale weg 211
N-211 (Spanje)
N211 (Zwitserland)